Тюбей может означать:
 Тюбей — прежнее название села Зерновое в Джанкойском районе Крыма.
 Тюбей — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма.
 Тюбей — исчезнувшее село в Симферопольском районе Крыма.
 Тюбей — старое название реки Шурлахвар  в Чувашии.